Blakey est un patronyme porté notamment par :

 Art Blakey (1919-1990), batteur et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Marion Blakey (1948-), administratrice de la Federal Aviation Administration (FAA).